«ФБР: За границей» () — американский детективный телесериал от американского телеканала CBS. Премьера сериала состоялась 21 сентября 2021 года.

В мае 2022 года телесериал был продлен на второй и третий сезон. Премьера второго сезона состоится 20 сентября 2022 года.

Сюжет 
Элитные агенты Международного отдела ФБР путешествуют по миру с миссией защиты американцев, где бы они ни находились.

В ролях

Основной состав 
 Люк Клеинтенк — Главный специальный агент Скотт Форрестер.
 Кристиан Пауль — агент Европола Катрин Ягер.
 Винесса Видотто — специальный агент Кэмерон Во.
 Картер Редвуд — специальный агент Андре Рейнс.
 Хейда Рид — специальный агент Джейми Келлетт.

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021—2022)

Сезон 2 (2022—2023)

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Программы телеканала Си-би-эс